El término célula hace referencia a:

 Célula, unidad elemental morfológica y funcional presente en los seres vivos.
 Célula convectiva, organización dinámica de una masa fluida en respuesta a una diferencia de temperatura. En meteorología, es una nube de tormenta.
 Célula de Hadley, fenómeno de la atmósfera terrestre.
 Célula electrolítica, dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos.
 Célula fotoeléctrica, celda fotoeléctrica, célula fotovoltaica o fotocélula; dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico.
 Células o celdas, aposentos de los monjes en los monasterios.
 La célula de una organización, grupo funcional independiente dentro de una organización, como por ejemplo, una célula terrorista.
 La célula militar de la Unión Europea.
 Células de la abundancia, sistema de estafa piramidal en Chile y España.
 Célula  personaje del manga y animé Dragon Ball.